Le mot homme peut faire référence à :

Nom commun 
 l'espèce regroupant les êtres humains actuels : voir Homo sapiens 
 l'homme, individu appartenant à l'espèce humaine de sexe masculin et adulte ;
 l'être humain au sens philosophique
 l'humanité dans son ensemble (dans ce cas on écrit parfois « Homme » avec une majuscule pour appuyer l'abstraction) ;
 une catégorie politique qui s'oppose à celle de citoyen dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour spécifier les droits qui sont reconnus à tous, indépendamment de la citoyenneté.

Nom propre

Pseudonyme 

 Homme ( en grec ancien) est un athlète pugiliste grec couronné en -456, dont parle Aristote dans Éthique à Nicomaque (VII, Agréments non nécessaires : domaine de l'incontinence par analogie - 5.1.1) : étant donné son prénom, également nom commun, on ne peut faire référence à lui par son prénom qu'en ajoutant Le vainqueur aux épreuves olympiques.

Toponyme 

 Hommes est une commune française, située dans le département d'Indre-et-Loire.

Arts et culture

Chant 
 L'Homme est une chanson de Léo Ferré, publiée sur l'album Le Piano du pauvre (1954).

Cinéma 
 Les Hommes, est un film français de Daniel Vigne réalisé en 1973.
 , titre de deux films.

Littérature 
 Les Hommes représentent l'humanité dans le monde imaginaire multiracial de la Terre du Milieu créé par l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien.
 Les Hommes qui me parlent est un récit autobiographique d'Ananda Devi, publié en 2011.
 « L'Homme » est un poème de Lamartine publié dans les Méditations poétiques.

Philosophie 
 L'Homme, un traité physiologique de Descartes publié de manière posthume en 1662.

Sciences humaines 
 deux périodiques scientifiques :
 L'Homme, revue de paléontologie humaine fondée par Gabriel de Mortillet, qui parut de 1884 à 1887.
 L'Homme est une revue d'anthropologie fondée en 1961 par Claude Lévi-Strauss, Émile Benveniste et Pierre Gourou.

Sciences naturelles 
 L’Homme est un ouvrage de vulgarisation de Jean Rostand sur la biologie humaine initialement publié en 1941.

Sculpture  
 L'Homme est une sculpture monumentale en acier inoxydable créée par l'artiste américain Alexander Calder à l'occasion de l'Exposition universelle de 1967. 
 L'Homme qui marche est une sculpture de Giacometti.

Politique  
 Les Hommes d'aujourd'hui, est une revue française satirique (1878-1899).
 Les Hommes du jour, est un hebdomadaire anarchiste français (1908-1919).

Autres
 L'Homme, un parfum de Roger & Gallet (1980).
 L'Homme assis A1 est un hiéroglyphe égyptien de la section « l'homme et ses occupations ».

Voir aussi